Пуерто Сеиба има више значења:

 Пуерто Сеиба (Параисо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Пуерто Сеиба, Каризал (Параисо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику